Palazzo Parisio w Naxxar, pałac z 1733 roku w Naxxar na Malcie
 w tym Palazzo Parisio Gardens, ogrody wokół pałacu
 Palazzo Parisio w Valletcie, pałac z 1744 roku w Valletcie na Malcie

Zobacz też Villa Parisio